Miejscowości w Polsce:
 Bychawka Pierwsza
 Bychawka Druga
 Bychawka Druga-Kolonia
 Bychawka Trzecia
 Bychawka Trzecia-Kolonia